Horváth Tivadar (1920–2003) színész, rendező
Horváth Tivadar (1956–) jogász, országgyűlési képviselő